Waldemar van Sleeswijk (+1231), hertog van Sleeswijk (1209-1216), medekoning van Denemarken (1215-1231)
 Waldemar III van Sleeswijk (1238-1257), hertog van Sleeswijk (1254-1257)
 Waldemar III van Denemarken (1314-1364), koning van Denemarken (1326-1329) en (als Waldemar V) hertog van Sleeswijk (1325-1326, 1330-1364)
 Waldemar III van Anhalt (+1391), (mede)vorst van Anhalt-Zerbst (1382-1391)